Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2005/06 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2005/06 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 13 eingesetzten Spielern kam Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete aus, während Honvéd Budapest 22 Spieler einsetzte.

Punktbester Spieler der Saison war mit 9,5 Punkten aus 11 Partien Krisztián Szabó (ASE Paks), einen halben Punkt weniger erreichten Ildikó Mádl (Csuti Antal SK Zalaegerszeg) und András Flumbort (Nagykanizsa TSK), wobei Mádl 10 Partien spielte, Flumbort 11.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; AUT = Österreich, DEN = Dänemark, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ROM = Rumänien, SCG = Serbien und Montenegro, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Nagykanizsa TSK

ASE Paks

Honvéd Budapest

Postás MATÁV Sport Egyesület

Statisztika PSC

Láng Vasas Sportkör

Tabáni Spartacus Sportegyesület

Hajdúböszörményi Sakkozók Egyesülete

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Mozgáskorlátozottak PIREMON Sportegyesülete

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2005
Schach 2006